Casa Donzelli in via Gioberti – edificio di Milano
Casa Donzelli in via Torquato Tasso – edificio di Milano
Casa Donzelli in via Revere – edificio di Milano